Grabenberg ist der Name folgender Orte: 

 Grabenberg (Gemeinde Murau), Ortsteil der Stadtgemeinde Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Grabenberg (Gemeinde Heiligenkreuz), Ortsteil der Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Grabenberg (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil der Gemeinde Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Grabenberg (Gemeinde Gnas), Ortsteil der Marktgemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark